GITC est un sigle, qui peut signifier :
 gliome infiltrant du tronc cérébral, en médecine ;
 groupement d'instruction des troupes coloniales, une ancienne unité militaire de l'armée française ;
 .